Mount King ist der Name folgender Berge in Antarktika:

 Mount King (Enderbyland) in den Tula Mountains, Enderbyland
 Mount King (Alexander-I.-Insel) auf der Alexander-I.-Insel